Женская сборная ветеранов Шотландии по кёрлингу — национальная женская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Шотландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает «Королевский шотландский клуб кёрлинга» ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

Ссылки 
 Шотландия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Королевского шотландского клуба кёрлинга

См. также 
 Мужская сборная Шотландии по кёрлингу
 Женская сборная Шотландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Шотландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Шотландии по кёрлингу
 Сборная Шотландии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Шотландии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Шотландии по кёрлингу

Шотландия
Кёрлинг в Шотландии
Кёрлинг